Moncaup est un toponyme qui peut désigner :

 Moncaup (Haute-Garonne), commune française du département de la Haute-Garonne en région Occitanie ;
 Moncaup (Pyrénées-Atlantiques), commune française  du département des Pyrénées-Atlantiques en région Nouvelle-Aquitaine.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France